

Февраль 
 2 февраля — Лаврентий Кентерберийский, 2-й архиепископ Кентерберийский (604—619), святой.

Сентябрь 
 14 сентября — Гун-ди, 3-й и последний император династии Суй (617—618).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб, дядя пророка Мухаммеда и его опекун, помощник и защитник, отец четвёртого праведного халифа — Али.
 Иоанн Мосх, православный византийский монах и духовный писатель.
 Иоанн V Милостивый, александрийский патриарх, святой.
 Финген мак Аэдо Дуйб, король Мунстера (603—619).
 Хадиджа бинт Хувайлид, первая и до своей смерти единственная жена пророка Мухаммада.
 Шибир-хан Тюрк-шад, каган Восточно-тюркского каганата (609—619).
 Элефтерий, экзарх Равенны (616—619).

0619
Умершие в 619 году